Cosmiotes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av James Brackenridge Clemens 1860. Cosmiotes ingår i familjen gräsminerarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gräsminerarmalar
Cosmiotes